Centre de connexions, un aeroport una aerolínia opera tots els seus vols.
 Informàtica: equip de comunicacions que permet connectar entre si diversos equips en disposició o topologia d'estrella, i distribuir els paquets que rep des de qualsevol d'ells a tots els altres. Vegeu concentrador.
 Topònim: ciutat de Balutxistan; vegeu Hub (Balutxistan).
 Acrònim:
Hospital Universitari de Bellvitge